Calliope, Kalliope eller Kalliopi kan syfta på:

 Calliope – den episka poesins musa, se Kalliope
 Calliope – ett ångdrivet musikinstrument, se Ångorgel
 Calliope (skivetikett) – fransk skivetikett
 Calliope (en låt av Tom Waits) – en instrumentallåt från 2002 av Tom Waits från skivan Blood Money
 Calliope (släkte) – ett fågelsläkte inom familjen flugsnappare
 Kalliopekolibri – en kolibriart
 22 Kalliope – en asteroid
 Calliope, Queensland – en ort i Australien

Personer
 Kalliopi (martyr) – martyr som dog 250 efter kristus
 Kalliopi Hrisikopulu (1975–), en grekisk musiker